Le cœur en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section F "Parties de mammifères" de la liste de Gardiner ; il y est noté F34.

Il représente un cœur, siège de l'âme selon les anciens égyptiens et est translitéré jb ou hȝty.

C'est un déterminatif de hȝty "cœur" et un idéogramme dans le terme jb "cœur", se pourquoi on le retrouvera dans nombres de mots composés.

Exemples de mots

Bibliographie

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien